Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich - stowarzyszenie powstałe z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. 

Funkcjonuje od 1984 i opiera się na zasadzie wolontariatu. Do statutowych celów stowarzyszenia należy między innymi: organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody na Lubelszczyźnie, wspieranie rozwoju rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji polskiej kawalerii. Stowarzyszenie prowadzi akcje prewencyjno-informacyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, prowadząc patrole konne i piesze oraz dbając o bezpieczeństwo dzikiej przyrody i wędrujących po parku turystów. Członkowie stowarzyszenia w mundurach ułańskich uświetniają uroczystości patriotyczne. 

W roku 1989 RKSOP przyjęła imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wybór był nieprzypadkowy. Ostatnia szarża tej jednostki odbyła się pod Krasnobrodem na Roztoczu. Oficjalne imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich zostało nadane Roztoczańskiej Konnej w 1991 roku przez Koło Pułkowe w Warszawie.

Bibliografia 
 

Jeździectwo w Polsce
Ochrona przyrody w Polsce
Roztoczański Park Narodowy